Gli edopoidi (Edopoidea) sono un clade di anfibi temnospondili estinti, che comprendono il genere Edops e la famiglia Cochleosauridae. Vissero tra il Carbonifero superiore e il Permiano superiore (circa 320 - 252 milioni di anni fa), e i loro resti fossili sono stati ritrovati in Europa, Nordamerica e Africa. Sono considerati tra i temnospondili più basali e possedevano un certo numero di caratteristiche primitive che sono state in seguito perse dai membri successivi dei temnospondili.

Descrizione 
Gli edopoidi erano temnospondili relativamente grandi, con molte specie che potevano raggiungere diversi metri di lunghezza. Il cranio di Edops era ampio, mentre quelli dei cocleosauridi erano più stretti e allungati. Le caratteristiche distintive degli edopoidi comprendono la presenza di un osso intertemporale che è assente in tutti gli altri temnospondili e la mancanza di un forame pineale, un piccolo foro sul tetto del cranio di molti tetrapodi primitivi (i giovani individui possiedono ancora questo foro). Rispetto ad altri temnospondili, gli edopoidi hanno anche premascelle allargate e mascelle e ossa nasali nella regione del muso, che restringono le narici a piccoli fori e le spingono ai lati del cranio. La maggior parte degli edopoidi era priva di solchi nel cranio chiamati sulci sensoriali, che presumibilmente ospitavano un sistema sensoriale noto come linea laterale, presente in altri temnospondili. La mancanza di sulci sensoriali suggerisce che la maggior parte degli edopoidi era adattata a uno stile di vita terrestre, poiché le linee laterali sono caratteristiche degli animali acquatici. Nigerpeton è l'unico edopoide a possedere solchi sensoriali, ma solo nella forma adulta. I crani degli edopoidi hanno un solo condilo occipitale che li collega alle vertebre del collo, mentre la maggior parte dei temnospondili derivati hanno due condili occipitali.

Classificazione
La superfamiglia Edopoidea è stata denominata dal paleontologo americano Alfred Romer nella seconda edizione del suo libro Vertebrate Paleontology, pubblicato nel 1945. Romer riconobbe uno stretto rapporto tra le famiglie Edopidae (che comprende il solo Edops) e Cochleosauridae. Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, la relazione tra questi due gruppi venne supportata da numerose analisi filogenetiche. Un'analisi filogenetica, tuttavia, separava Edops e i cocleosauridi, e considerava questi ultimi insieme ai temnospondili derivati come Archegosaurus (Boy, 1990). Tuttavia, le caratteristiche del cranio utilizzate in questa analisi sono comuni a quasi tutti i temnospondili con crani allungati e non sono una prova evidente delle relazioni evolutive perché il muso lungo potrebbe facilmente essere un carattere ripetuto in cladi diversi attraverso la convergenza evolutiva (Godfrey e Holmes, 1995). Le più recenti analisi filogenetiche indicano una relazione di sister group tra Edops e Cochleosauridae, il che significa che sono i parenti più stretti l'uno degli altri. Gli edopoidi sono generalmente posti alla base dei temnospondili, insieme ad altre forme primitive come Dendrerpeton, Balanerpeton e Capetus. Di seguito è riportato un cladogramma che mostra le relazioni tra gli edopoidi (Sidor et al. (2006):

Paleoecologia
La maggior parte degli edopoidi è nota da terreni del Carbonifero superiore e del Permiano inferiore dell'Europa e del Nord America, che a quel tempo formavano un continente più grande chiamato Euramerica. Procochleosaurus, il più antico edopoide, è conosciuto per resti fossili provenienti dall'Irlanda, mentre Edops, l'edopoide più basale, è conosciuto negli Stati Uniti; ciò suggerisce che il gruppo abbia avuto origine in Euramerica. Gli ambienti tropicali e subtropicali erano probabilmente diffusi in tutta l'Euramerica durante il Carbonifero e il Permiano inferiore, il che significa che gli edopoidi potevano facilmente spostarsi tra quelli che ora sono il Nord America e l'Europa (Steyer et al., 2006).

L'edopoide Nigerpeton è noto dal tardo Permiano dell'Africa, ed estende l'intervallo temporale degli edopoidi di circa 40 milioni di anni, ampliando anche l'estensione geografica del gruppo al di fuori dell'Euramerica. Nigerpeton viveva in una regione tropicale montuosa vicino all'equatore che si pensa sia stato un rifugio per i temnospondili durante la fine del Permiano. A quel tempo, la regione equatoriale era probabilmente delimitata dai deserti a nord e a sud, troppo aridi per gli animali anfibi come gli edopoidi (Sidor et al., 2005).

Bibliografia
Boy, J.A. (1990). "On some representatives of the Eryopoidea (Amphibia: Temnospondyli) from the European Rotliegend (?uppermost Carboniferous-Permian) 3. Onchiodon". Paläontologische Zeitschrift. 64: 287–312. doi:10.1007/bf02985720.
Godfrey, S.J.; Holmes, R. (1995). "The Pennsylvanian temnospondyl Cochleosaurus florensis Rieppel, from the lycopsid stump fauna at Florence, Nova Scotia". Breviora. 500: 1–25
Sidor, C.A.; O'Keefe, F.R.; Damiani, R.J.; Steyer, J.-S.; Smith, R.M.H.; Larsson, H.C.E.; Sereno, P.C.; Ide, O.; Maga, A. (2005). "Tetrapods from the Sahara show climate-controlled endemism in Pangaea". Nature. 434 (7035): 886–889. doi:10.1038/nature03393. PMID 15829962.
Steyer, J.S.; Damiani, R.; Sidor, C.A.; O'Keefe, F.R.; Larsson, H.C.E.; Maga, A.; Ide, O. (2006). "The vertebrate fauna of the Upper Permian of Niger. IV. Nigerpeton ricqlesi (Temnospondyli: Cochleosauridae), and the edopoid colonization of Gondwana. Journal of Vertebrate Paleontology. 26 (1): :18–28. doi:10.1671/0272-4634(2006)26[18:TVFOTU]2.0.CO;2.
R. R. Schoch. 2013. The evolution of major temnospondyl clades: an inclusive phylogenetic analysis. Journal of Systematic Palaeontology

Collegamenti esterni 
 

Temnospondili